Ephel Duath – zespół muzyczny
 Ephel Dúath – łańcuch ze górski stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia